La rue de Paris peut faire référence aux voies suivantes :

En Belgique :
 Rue de Paris, Bruxelles et Ixelles
 Rue de Paris, Evere
 Rue de Paris, Liège

Au Québec :
 Rue de Paris, Chicoutimi
 Rue de Paris, Montréal

En République tchèque :
 Rue de Paris (Pařížská), Prague



Grand Est 
 Bas-Rhin :
 Rue de Paris, Avolsheim
 Rue de Paris, Benfeld
 Rue de Paris, Erstein
 Rue de Paris, Geispolsheim
 Rue de Paris, Krautergersheim
 Rue de Paris, Osthoffen
 Rue de Paris, Sélestat

 Haut-Rhin :
 Rue de Paris, Attenschwiller
 Rue de Paris, Chalampé
 Rue de Paris, Didenheim
 Rue de Paris, Huningue
 Rue de Paris, Kingersheim
 Rue de Paris, Sierentz
 Rue de Paris, Ungersheim
 Rue de Paris, Village-Neuf

 Ardennes :
 Rue de Paris, Bièvres
 Rue de Paris, Flize
 Rue de Paris, Saint-Juvin

 Aube :
 Rue de Paris, Arcis-sur-Aube
 Rue de Paris, Bar-sur-Aube
 Rue de Paris, Sainte-Savine
 Rue de Paris, Villette-sur-Aube

 Haute-Marne :
 Rue de Paris, Aprey
 Rue de Paris, Chalindrey

 Hauts-de-Seine
 Rue de Paris à Clichy

 Marne :
 Rue de Paris, Chaintrix-Bierges
 Rue de Paris, Fagnières
 Rue de Paris, Prosnes
 Rue de Paris, Sézanne

 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Paris, Écrouves
 Rue de Paris, Herserange
 Rue de Paris, Liverdun
 Rue de Paris, Nancy
 Rue de Paris, Neufmaisons

 Moselle :
 Rue de Paris, Bouzonville
 Rue de Paris, Maizières-lès-Metz
 Rue de Paris, Metz
 Rue de Paris, Mondorff
 Rue de Paris, Montoy-Flanville
 Rue de Paris, Rozérieulles
 Rue de Paris, Thionville
 Rue de Paris, Vionville
 Rue de Paris, Yutz

 Vosges :
 Rue de Paris, Grignoncourt
 Rue de Paris, Vittel

Nouvelle-Aquitaine 
 Dordogne :
 Rue de Paris, Le Bugue

 Gironde :
 Rue de Paris, Mérignac

 Landes :
 Rue de Paris, Capbreton

 Lot-et-Garonne :
 Rue de Paris, Villeneuve-sur-Lot

 Pyrénées-Atlantiques :
 Rue de Paris, Agnos

 Corrèze :
 Rue de Paris, Bort-les-Orgues

 Creuse :
 Rue de Paris, Guéret

 Charente :
 Rue de Paris, Angoulême

 Charente-Maritime :
 Rue de Paris, Châtelaillon-Plage

Auvergne-Rhône-Alpes 
 Allier :
 Rue de Paris, Estivareilles
 Rue de Paris, Moulins
 Rue de Paris, Vichy

 Cantal :
 Rue de Paris, Laroquebrou

 Puy-de-Dôme :
 Rue de Paris, Ludesse
 Rue de Paris, Thiers

 Ain :
 Rue de Paris, Gex

 Isère :
 Rue de Paris, Eybens
 Rue de Paris, Eybens
 Rue de Paris, Fontaine
 Rue de Paris, Grenoble
 Rue de Paris, Le Pont-de-Claix

 Rhône :
 Rue de Paris, Cours-la-Ville
 Rue de Paris, Feyzin
 Rue de Paris, La Tour-de-Salvagny
 Rue de Paris, L'Arbresle
 Rue de Paris, Meyzieu
 Rue de Paris, Tarare

Bourgogne-Franche-Comté 
 Côte-d'Or :
 Rue de Paris, Arnay-le-Duc
 Rue de Paris, Bure-les-Templiers
 Rue de Paris, Gevrey-Chambertin
 Rue de Paris, La Roche-en-Brenil
 Rue de Paris, Lacanche
 Rue de Paris, Sainte-Colombe-sur-Seine
 Rue de Paris, Semur-en-Auxois

 Nièvre :
 Rue de Paris, La Celle-sur-Loire
 Rue de Paris, La Charité-sur-Loire
 Rue de Paris, Magny-Cours
 Rue de Paris, Myennes
 Rue de Paris, Neuvy-sur-Loire
 Rue de Paris, Pouilly-sur-Loire
 Rue de Paris, Saint-Pierre-le-Moûtier

 Saône-et-Loire :
 Rue de Paris, Autun
 Rue de Paris, Champforgeuil
 Rue de Paris, Gueugnon
 Rue de Paris, Mâcon

 Yonne :
 Rue de Paris, Ancy-le-Franc
 Rue de Paris, Auxerre
 Rue de Paris, Avallon
 Rue de Paris, Brannay
 Rue de Paris, Champignelles
 Rue de Paris, Champlost
 Rue de Paris, Chéroy
 Rue de Paris, Monéteau
 Rue de Paris, Mont-Saint-Sulpice
 Rue de Paris, Nailly
 Rue de Paris, Saint-Bris-le-Vineux
 Rue de Paris, Saint-Clément
 Rue de Paris, Saint-Denis-lès-Sens
 Rue de Paris, Saint-Julien-du-Sault
 Rue de Paris, Senan
 Rue de Paris, Thorigny-sur-Oreuse
 Rue de Paris, Tronchoy
 Rue de Paris, Tronchoy
 Rue de Paris, Vallery
 Rue de Paris, Villecien
 Rue de Paris, Villemanoche
 Rue de Paris, Villethierry
 Rue de Paris, Villevallier

 Haute-Saône :
 Rue de Paris, Combeaufontaine
 Rue de Paris, Gray

 Jura :
 Rue de Paris, Abergement-le-Petit
 Rue de Paris, Damparis
 Rue de Paris, Saint-Laurent-en-Grandvaux
 Rue de Paris, Tavaux

Bretagne 
 Côtes-d'Armor :
 Rue de Paris, Broons
 Rue de Paris, Châtelaudren
 Rue de Paris, Saint-Brieuc

 Finistère :
 Rue de Paris, Brest
 Rue de Paris, Guipavas
 Rue de Paris, Morlaix
 Rue de Paris, Plobannalec-Lesconil
 Rue de Paris, Plougasnou
 Rue de Paris, Saint-Thégonnec

 Ille-et-Vilaine :
 Rue de Paris, Baguer-Pican
 Rue de Paris, Beaucé
 Rue de Paris, Cesson-Sévigné
 Rue de Paris, Châteaubourg
 Rue de Paris, Combourg
 Rue de Paris, Cuguen
 Rue de Paris, Dol-de-Bretagne
 Rue de Paris, Fleurigné
 Rue de Paris, Fougères
 Rue de Paris, Maure-de-Bretagne
 Rue de Paris, Rennes
 Rue de Paris, Vitré

Centre-Val de Loire 
 Eure-et-Loir :
 Rue de Paris, Aunay-sous-Auneau
 Rue de Paris, Beauvilliers
 Rue de Paris, Bonneval
 Rue de Paris, Brezolles
 Rue de Paris, Brou
 Rue de Paris, Coulombs
 Rue de Paris, Goussainville
 Rue de Paris, Guainville
 Rue de Paris, La Bazoche-Gouet
 Rue de Paris, Le Gué-de-Longroi
 Rue de Paris, Levesville-la-Chenard
 Rue de Paris, Lucé
 Rue de Paris, Ouarville
 Rue de Paris, Voise

 Indre-et-Loire :
 Rue de Paris, Neuillé-Pont-Pierre

 Loiret :
 Rue de Paris, Artenay
 Rue de Paris, Chevilly
 Rue de Paris, Dordives
 Rue de Paris, Gien
 Rue de Paris, Manchecourt
 Rue de Paris, Puiseaux
 Rue de Paris, Saint-Père-sur-Loire
 Rue de Paris, Sermaises

 Loir-et-Cher :
 Rue de Paris, Droué
 Rue de Paris, Pezou

Guyane 
 Rue de Paris, Kourou

Île-de-France 
 Paris
 Liste des anciens noms de voies de Paris
 Essonne :
 Rue de Paris, Bièvres
 Rue de Paris, Champlan
 Rue de Paris, Corbeil-Essonnes
 Rue de Paris, Les Molières
 Rue de Paris, Limours
 Rue de Paris, Lisses
 Rue de Paris, Longpont-sur-Orge
 Rue de Paris, Mennecy
 Rue de Paris, Montlhéry
 Rue de Paris, Orsay
 Rue de Paris, Palaiseau
 Rue de Paris, Roinville
 Rue de Paris, Saclay
 Rue de Paris, Savigny-sur-Orge
 Rue de Paris, Verrières-le-Buisson

 Hauts-de-Seine :
 Rue de Paris, Boulogne-Billancourt
 Rue de Paris, Clichy
 Rue de Paris, Meudon

 Seine-et-Marne :
 Rue de Paris, Bailly-Romainvilliers
 Rue de Paris, Boisdon
 Rue de Paris, Cesson
 Rue de Paris, Champs-sur-Marne
 Rue de Paris, Claye-Souilly
 Rue de Paris, Coupvray
 Rue de Paris, Croissy-Beaubourg
 Rue de Paris, Gretz-Armainvilliers
 Rue de Paris, Guignes
 Rue de Paris, Jossigny
 Rue de Paris, Jouy-le-Châtel
 Rue de Paris, La Ferté-Gaucher
 Rue de Paris, Larchant
 Rue de Paris, Le Mesnil-Amelot
 Rue de Paris, Les Chapelles-Bourbon
 Rue de Paris, Lieusaint
 Rue de Paris, Lieusaint
 Rue de Paris, Longperrier
 Rue de Paris, Luzancy
 Rue de Paris, Magny-le-Hongre
 Rue de Paris, Mitry-Mory
 Rue de Paris, Montereau-Fault-Yonne
 Rue de Paris, Mormant
 Rue de Paris, Mortcerf
 Rue de Paris, Moussy-le-Vieux
 Rue de Paris, Nemours
 Rue de Paris, Ozouer-le-Voulgis
 Rue de Paris, Pommeuse
 Rue de Paris, Pomponne
 Rue de Paris, Saint-Fiacre
 Rue de Paris, Saint-Germain-sur-Morin
 Rue de Paris, Savigny-le-Temple
 Rue de Paris, Sourdun
 Rue de Paris, Tigeaux
 Rue de Paris, Torcy
 Rue de Paris, Touquin
 Rue de Paris, Tournan-en-Brie
 Rue de Paris, Vaudoy-en-Brie
 Rue de Paris, Villeneuve-le-Comte
 Rue de Paris, Villeneuve-sous-Dammartin
 Rue de Paris, Villiers-sur-Morin
 Rue de Paris, Yèbles

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Paris, Bobigny et Noisy-le-Sec
 Rue de Paris, Épinay-sur-Seine
 Rue de Paris, Gagny
 Rue de Paris, Le Pré-Saint-Gervais
 Rue de Paris, Les Lilas
 Rue de Paris, Montreuil
 Rue de Paris, Neuilly-sur-Marne
 Rue de Paris, Pierrefitte-sur-Seine
 Rue de Paris, Sevran
 Rue de Paris, Tremblay-en-France
 Rue de Paris, Villepinte

 Val-de-Marne :
 Rue de Paris, Boissy-Saint-Léger
 Rue de Paris, Charenton-le-Pont
 Rue de Paris, Créteil
 Rue de Paris, Ivry-sur-Seine
 Rue de Paris, Joinville-le-Pont
 Rue de Paris, La Queue-en-Brie
 Rue de Paris, Saint-Maur-des-Fossés
 Rue de Paris, Sucy-en-Brie
 Rue de Paris, Villeneuve-Saint-Georges
 Rue de Paris, Villiers-sur-Marne

 Val-d'Oise :
 Rue de Paris, Andilly
 Rue de Paris, Arnouville
 Rue de Paris, Auvers-sur-Oise
 Rue de Paris, Baillet-en-France
 Rue de Paris, Beaumont-sur-Oise
 Rue de Paris, Bezons
 Rue de Paris, Bonneuil-en-France
 Rue de Paris, Chaumontel
 Rue de Paris, Cormeilles-en-Parisis
 Rue de Paris, Domont
 Rue de Paris, Écouen
 Rue de Paris, Ennery
 Rue de Paris, Éragny
 Rue de Paris, Ézanville
 Rue de Paris, Franconville
 Rue de Paris, Frépillon
 Rue de Paris, Goussainville
 Rue de Paris, Herblay-sur-Seine
 Rue de Paris, Le Mesnil-Aubry
 Rue de Paris, Le Thillay
 Rue de Paris, Livilliers
 Rue de Paris, Louvres
 Rue de Paris, Luzarches
 Rue de Paris, Maffliers
 Rue de Paris, Magny-en-Vexin
 Rue de Paris, Margency
 Rue de Paris, Méry-sur-Oise
 Rue de Paris, Moisselles
 Rue de Paris, Montlignon
 Rue de Paris, Nucourt
 Rue de Paris, Piscop
 Rue de Paris, Presles
 Rue de Paris, Saint-Brice-sous-Forêt
 Rue de Paris, Saint-Gratien
 Rue de Paris, Saint-Leu-la-Forêt
 Rue de Paris, Saint-Martin-du-Tertre
 Rue de Paris, Saint-Ouen-l'Aumône
 Rue de Paris, Saint-Witz
 Rue de Paris, Sarcelles
 Rue de Paris, Soisy-sous-Montmorency
 Rue de Paris, Taverny
 Rue de Paris, Vaudherland
 Rue de Paris, Viarmes
 Rue de Paris, Villiers-le-Bel
 Rue de Paris, Villiers-le-Sec

 Yvelines :
 Rue de Paris, Bonnières-sur-Seine
 Rue de Paris, Chevreuse
 Rue de Paris, Civry-la-Forêt
 Rue de Paris, Crespières
 Rue de Paris, Houdan
 Rue de Paris, Le Pecq
 Rue de Paris, Le Perray-en-Yvelines
 Rue de Paris, Le Port-Marly
 Rue de Paris, Les Alluets-le-Roi
 Rue de Paris, Limay
 Rue de Paris, Maisons-Laffitte
 Rue de Paris, Montfort-l'Amaury
 Rue de Paris, Neauphle-le-Vieux
 Rue de Paris, Saint-Arnoult-en-Yvelines
 Rue de Paris, Saint-Germain-en-Laye
 Rue de Paris, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
 Rue de Paris, Villette
 Rue de Paris, Villette

Occitanie 
 Aude :
 Rue de Paris, Bizanet

 Gard :
 Rue de Paris, Nîmes

 Hérault :
 Rue de Paris, Assignan
 Rue de Paris, Hérépian
 Rue de Paris, Mauguio

 Pyrénées-Orientales :
 Rue de Paris, Bompas
 Rue de Paris, Elne
 Rue de Paris, Perpignan
 Rue de Paris, Saint-Estève
 Rue de Paris, Villelongue-de-la-Salanque

 Ariège :
 Rue de Paris, Le Fossat

 Haute-Garonne :
 Rue de Paris, Lanta

 Tarn-et-Garonne :
 Rue de Paris, Moissac

Hauts-de-France 
 Nord :
 Rue de Paris, Annœullin
 Rue de Paris, Anzin
 Rue de Paris, Beuvrages
 Rue de Paris, Caudry
 Rue de Paris, Coudekerque-Branche
 Rue de Paris, Douai
 Rue de Paris, Dunkerque
 Rue de Paris, Haubourdin
 Rue de Paris, La Madeleine
 Rue de Paris, Lambersart
 Rue de Paris, Leffrinckoucke
 Rue de Paris, Lille, renommée rue Pierre-Mauroy en 
 Rue de Paris, Marcq-en-Barœul
 Rue de Paris, Mons-en-Barœul
 Rue de Paris, Petite-Forêt
 Rue de Paris, Sains-du-Nord
 Rue de Paris, Tourcoing
 Rue de Paris, Valenciennes

 Pas-de-Calais :
 Rue de Paris, Achiet-le-Grand
 Rue de Paris, Aire-sur-la-Lys
 Rue de Paris, Ambleteuse
 Rue de Paris, Arras
 Rue de Paris, Barlin
 Rue de Paris, Beaulencourt
 Rue de Paris, Billy-Montigny
 Rue de Paris, Bouvigny-Boyeffles
 Rue de Paris, Bruay-la-Buissière
 Rue de Paris, Campigneulles-les-Petites
 Rue de Paris, Écuires
 Rue de Paris, Le Touquet-Paris-Plage
 Rue de Paris, Leforest
 Rue de Paris, Lens
 Rue de Paris, Sains-en-Gohelle
 Rue de Paris, Saint-Venant
 Rue de Paris, Vermelles

 Aisne :
 Rue de Paris, Achery
 Rue de Paris, Buire
 Rue de Paris, Clairfontaine
 Rue de Paris, Crézancy
 Rue de Paris, Essigny-le-Grand
 Rue de Paris, Étouvelles
 Rue de Paris, Fluquières
 Rue de Paris, Froidmont-Cohartille
 Rue de Paris, Gandelu
 Rue de Paris, La Croix-sur-Ourcq
 Rue de Paris, Laon
 Rue de Paris, Mercin-et-Vaux
 Rue de Paris, Nesles-la-Montagne
 Rue de Paris, Origny-en-Thiérache
 Rue de Paris, Reuilly-Sauvigny
 Rue de Paris, Roupy
 Rue de Paris, Rozoy-sur-Serre
 Rue de Paris, Saint-Quentin
 Rue de Paris, Sommeron
 Rue de Paris, Soupir
 Rue de Paris, Vadencourt

 Oise :
 Rue de Paris, Beaulieu-les-Fontaines
 Rue de Paris, Beauvais
 Rue de Paris, Breteuil
 Rue de Paris, Chantilly
 Rue de Paris, Clermont
 Rue de Paris, Compiègne
 Rue de Paris, Crépy-en-Valois
 Rue de Paris, Estrées-Saint-Denis
 Rue de Paris, Fleurines
 Rue de Paris, Formerie
 Rue de Paris, Golancourt
 Rue de Paris, Gournay-sur-Aronde
 Rue de Paris, La Chapelle-en-Serval
 Rue de Paris, La Neuville-Roy
 Rue de Paris, Lévignen
 Rue de Paris, Nanteuil-le-Haudouin
 Rue de Paris, Neuilly-en-Thelle
 Rue de Paris, Noailles
 Rue de Paris, Nogent-sur-Oise
 Rue de Paris, Noyon
 Rue de Paris, Plailly
 Rue de Paris, Rantigny
 Rue de Paris, Ribécourt-Dreslincourt
 Rue de Paris, Sacy-le-Grand
 Rue de Paris, Saint-Just-en-Chaussée
 Rue de Paris, Saint-Martin-Longueau
 Rue de Paris, Senlis
 Rue de Paris, Talmontiers
 Rue de Paris, Thury-en-Valois
 Rue de Paris, Tricot
 Rue de Paris, Verberie
 Rue de Paris, Villers-sous-Saint-Leu

 Somme :
 Rue de Paris, Amiens
 Rue de Paris, Ault
 Rue de Paris, Ayencourt
 Rue de Paris, Cocquerel
 Rue de Paris, Crécy-en-Ponthieu
 Rue de Paris, Fort-Mahon-Plage
 Rue de Paris, Hébécourt
 Rue de Paris, Le Crotoy
 Rue de Paris, Liercourt
 Rue de Paris, Montdidier
 Rue de Paris, Muille-Villette
 Rue de Paris, Ochancourt
 Rue de Paris, Quend
 Rue de Paris, Roye
 Rue de Paris, Villers-Bretonneux

Normandie 
 Calvados :
 Rue de Paris, Bernières-sur-Mer
 Rue de Paris, Blonville-sur-Mer
 Rue de Paris, Bretteville-l'Orgueilleuse
 Rue de Paris, Courtonne-les-Deux-Églises
 Rue de Paris, Deauville
 Rue de Paris, Équemauville
 Rue de Paris, Fontaine-le-Pin
 Rue de Paris, Lisieux
 Rue de Paris, Potigny
 Rue de Paris, Trouville-sur-Mer
 Rue de Paris, Varaville
 Rue de Paris, Vire

 Manche :
 Rue de Paris, Barneville-Carteret
 Rue de Paris, Folligny
 Rue de Paris, Quinéville
 Rue de Paris, Saint-Hilaire-du-Harcouët

 Orne :
 Rue de Paris, Bellême
 Rue de Paris, Flers
 Rue de Paris, La Madeleine-Bouvet
 Rue de Paris, Mortagne-au-Perche
 Rue de Paris, Nonant-le-Pin
 Rue de Paris, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
 Rue de Paris, Saint-Julien-sur-Sarthe
 Rue de Paris, Saint-Maurice-lès-Charencey
 Rue de Paris, Tinchebray

 Eure :
 Rue de Paris, Bourg-Achard
 Rue de Paris, Calleville
 Rue de Paris, Chavigny-Bailleul
 Rue de Paris, Gasny
 Rue de Paris, Gisors
 Rue de Paris, Igoville
 Rue de Paris, Louviers
 Rue de Paris, Pont-de-l'Arche
 Rue de Paris, Saint-Étienne-du-Vauvray
 Rue de Paris, Saint-Pierre-du-Vauvray
 Rue de Paris, Tillières-sur-Avre
 Rue de Paris, Tilly

 Seine-Maritime :
 Rue de Paris, Bec-de-Mortagne
 Rue de Paris, Boos
 Rue de Paris, Épreville
 Rue de Paris, Gaillefontaine
 Rue de Paris, Le Havre
 Rue de Paris, Notre-Dame-de-Gravenchon
 Rue de Paris, Saint-Étienne-du-Rouvray
 Rue de Paris, Sotteville-lès-Rouen
 Rue de Paris, Toussaint

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue de Paris, Indre

 Maine-et-Loire :
 Rue de Paris, Saint-Macaire-en-Mauges

 Mayenne :
 Rue de Paris, Ballots
 Rue de Paris, Laval
 Rue de Paris, Louverné

 Sarthe :
 Rue de Paris, Beaumont-sur-Sarthe
 Rue de Paris, Connerré
 Rue de Paris, Coulaines
 Rue de Paris, La Chapelle-Saint-Aubin
 Rue de Paris, La Ferté-Bernard
 Rue de Paris, Le Mans
 Rue de Paris, Saint-Mars-la-Brière
 Rue de Paris, Sougé-le-Ganelon

 Vendée :
 Rue de Paris, Les Epesses
 Rue de Paris, Luçon

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-Maritimes :
 Rue de Paris, Cagnes-sur-Mer
 Rue de Paris, Cannes
 Rue de Paris, Le Cannet
 Rue de Paris, Nice

 Var :
 Rue de Paris, Bandol

 Vaucluse :
 Rue de Paris, Cavaillon
 Rue de Paris, Vedène

Réunion 
 Rue de Paris, La Possession
 Rue de Paris, Le Tampon
 Rue de Paris, Saint-Benoît
 Rue de Paris, Saint-Denis
 Rue de Paris, Saint-Louis
 Rue de Paris, Saint-Paul

Autres

Annexes

Articles connexes 

Paris Rue